Jean-Jacques Nattiez (1945-), musicologue, sémiologue et critique littéraire franco-canadien ;
 Renaud Nattiez (1952-), écrivain français.